Baldwin Township peut désigner les lieux suivants :

 , un township de la province de l'Ontario au Canada ;

 , un township du comté de Barnes dans le Dakota du Nord ;
 , un township du comté de Iosco dans le Michigan ;
 , un township du comté de Delta dans le Michigan ;
 , un township du comté de Sherburne dans le Minnesota ;
 Baldwin Township, un township du comté d'Allegheny en Pennsylvanie.

Homonymie de townships